Bermi (Gembong)
 Bermi (Mijen)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing